Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara
 Museo marchigiano del Risorgimento e della Resistenza di Macerata
 Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza